Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Stefan Edberg 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (finale)
 Boris Becker (Campione)
 Jim Courier (semifinali)
 Michael Stich (secondo turno)
 Ivan Lendl (terzo turno)
 Guy Forget (terzo turno)
 Pete Sampras (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (secondo turno)

 Karel Nováček (terzo turno)
 David Wheaton (secondo turno)
 Petr Korda (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Derrick Rostagno (terzo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Goran Prpić (terzo turno)
 Brad Gilbert (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1991